Капитан:
 Капитан (фильм, 1960) (фр. Le Capitan) — фильм 1960 года Андре Юнебеля.
 Капитан (фильм, 1973) — фильм режиссёра 1973 года Аян Шахмалиевой.
 Капитан (фильм, 1991) — фильм 1991 года.
 Капитан (фильм, 2017) — историческая драма 2017 года Роберта Швентке